Roudebush steht für:
 Richard L. Roudebush (1918–1995), US-amerikanischer Politiker
 Susan Horner Roudebush Leiterin der Administration der Abteilung für Planetologie am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics
 (2978) Roudebush, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.